Perfect Strangers — одиннадцатый студийный альбом британской рок-группы Deep Purple и первый, записанный воссоединившимся «классическим составом» группы, вышедший в ноябре 1984 года.

История создания 

После нескольких неудачных попыток собрать группу по инициативе звукозаписывающих компаний группа, наконец, в марте 1984 года собралась по инициативе Иэна Гиллана. 18 апреля 1984 года был подписан контракт, а 27 апреля по радио BBC было объявлено о воссоединении группы. В мае участники группы собрались для работы над новым альбомом в особняке Lorge, в штате Вермонт, где был записан альбом Rainbow «Bent Out Of Shape». Лорд вспоминал:

Мы с Пейси вошли [и] я нервничал, как котёнок. А потом появился Иэн Гиллан, которого я видел незадолго до того. Вошёл Роджер, которого я видел месяца два назад. А кто был последним? Да, человек в чёрном. И я не видел его десять лет — только на сцене; я был на концерте Rainbow, но потом не пошёл за кулисы, не знаю почему. И я был так рад его видеть. Когда он вошёл в эту комнату, внезапно эти пять человек оказались вместе впервые за десять лет. Все просто начали улыбаться. И я думаю, что именно Ричи сказал: «Хорошо, тогда давайте сделаем это».

В отличие от периода 1969—1973 годов, в области сочинения песен уже не было равенства. Основная часть музыки была написана Блэкмором, причём риффы песен «Perfect Strangers» и «Knocking at Your Back Door» были подготовлены Блэкмором и Гловером ещё во времена Rainbow. Гиллан и Гловер сочиняли тексты песен. Всего лишь одна песня из нового репертуара воссоединившихся Deep Purple — «Nobody’s Home» — была приписана всем пяти участникам группы. И хотя Гиллан и Гловер пытались вернуть все к ситуации «все за одного», Блэкмор держался твёрдо. Только когда Блэкмор покинул группу в 1993 году, этот вопрос был окончательно решён. Позднее Гиллан вспоминал: «Каждая песня начинается с Иэна Пейса. И то, что он не пишет слов и не играет на гитаре, вовсе не означает, что ему нечего было добавить от себя».

К записи приступили в другом месте — в городке Стоу (Вермонт), куда музыканты переехали 6 июля, а через четыре дня началась работа, которая продолжалась (с перерывами) до 26 августа. Работали не спеша, не забывая об отдыхе, часто устраивая футбольные состязания. 1 сентября в мюнхенской «Tennessee Tonstudio» началось микширование альбома. Продюсером стал Роджер Гловер. Первоначально альбом хотели назвать «The Sound Of Music», но 20 сентября сменили его на Perfect Strangers («Совсем чужие»).

22 сентября «The Daily Mirror» опубликовала первую официальную фотографию возрождённой группы, а 5 октября в Бедфорде (Англия) началась подготовка к предстоящему туру.

В начале октября Perfect Strangers был сведён, а 16 ноября поступил в продажу, поднявшись до 5-го места в Британии и до 17-го — в США.

Известный своей неуживчивостью Блэкмор шутил, что альбом надо бы назвать Наконец-то альбом 1974 года, намекая на то, что последний альбом, записанный в этом составе, вышел ещё в 1973 году (Who Do We Think We Are). Такое рвение не осталось без последствий: альбом получился очень удачным, быстро стал платиновым, занял 5-е место в хит-параде Великобритании и 17-е место в США. Deep Purple отправились в мировое турне, кульминацией которого стало выступление перед  британских поклонников в Knebworth Park (Норт-Хартфордшир) в июне 1985 года.

Альбом был издан на LP, CD и кассете в ноябре 1984 года, и два последних носителя содержали бонус-трек «Not Responsible». 22 июня 1999 года альбом был переиздан, туда также была включена инструментальная композиция «Son of Alerik», ранее доступная на стороне B сингла «Perfect Strangers» британского выпуска.

Список композиций

Оценки критиков 

Альбом получил неоднозначные отзывы. Дебора Фрост из Rolling Stone в своем обзоре заметила, что, за исключением двух синглов, «материал состоит из наспех сбитых джемов» и задалась вопросом, не был ли релиз просто сделан «для того, чтобы нажиться на нынешнем увлечении тяжелым металлом». Но она также заявила: «страт[окастер] Блэкмора имеет такой сильный рев, что вы готовы просто позволить ему немного отразиться в ваших барабанных перепонках. И приятно снова услышать несинтезированные органные шквалы Джона Лорда, электризующий барабанный бой Яна Пейса, завывания и шёпот Яна Гиллана и твёрдые басовые линии Роджера Гловера», хотя «в отличие от Гловера внешний продюсер, возможно, заставил бы группу ужесточить свои облизывания и аранжировки».

Канадский журналист Мартин Попофф в «The Collector’s Guide to Heavy Metal: Volume 2: The Eighties» высоко оценил этот альбом-возвращение, который «только делает кивок в адрес 70-х» и концентрируется «на песенном искусстве, а не на демонстрации техники», помещая Deep Purple как «точку отсчёта жанра в металле без категоризации».

Синглы 
 Perfect Strangers (1985), 48-е место в Великобритании (был выпущен Polydor в январе под номерами POSP 719(7" p/s), POSPP 719(7" pic disc), POSEX 719 (12" p/s) и POSJ 719(DJ 7" p/s)
 Knocking at Your Back Door (1985), 61-е место в США
 Knocking at Your Back Door/Perfect Strangers (1985), 68-е место в Великобритании

Участники записи 
 Ричи Блэкмор — гитара
 Иэн Гиллан — вокал, гармоника
 Роджер Гловер — бас-гитара, синтезатор
 Джон Лорд — орган, клавишные
 Иэн Пейс — ударные

Чарты

Примечания

Литература

Ссылки 
 Обзор Allmusic.com
 Обзор журнала Rolling Stone
 Интервью 
 Обзор
 статья из Журнала Classic Rock

Альбомы Deep Purple
Альбомы 1984 года
Альбомы, спродюсированные Роджером Гловером
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы, сертифицированные как платиновые Канадской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Хард-рок-альбомы
Альбомы Великобритании